Отве́с:

 Отвес — приспособление, состоящее из тонкой нити и грузика на конце её, позволяющее судить о правильном вертикальном положении, служащее для вертикальной юстировки поверхностей и стоек.
 Отвес — составляемая в портах и на железнодорожных станциях ведомость, содержащая подробный перечень каждой партии груза с указанием её массы.